SV 06 steht für folgende Sportvereine aus Deutschland:

 SV 06 Bad Nauheim
 Dresdner SV 06, früherer Name des FV Dresden 06
 SV 06 Lehrte
 SV Röchling Völklingen
 Spielverein 06 Kassel